Amblyrhynchotes är ett släkte av fiskar. Amblyrhynchotes ingår i familjen blåsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blåsfiskar
Amblyrhynchotes